Бацање кугле у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2008. у Валенцији одржано је 8. и 9. марта.

Титулу освојену 2006. у Москви није бранила Наталија Михневич из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовала је 17 такмичарки из 12 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2008. 
7. март 2008.

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2008.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 18,45 м (КВ), коју су испунило 5 такмичарки, а 3 су се пласирале на основу постигнутог резултата. Такмичило се у једној групи, са почетком у 12.35.

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 2008. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани